Solis (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Solis GR, plaats in Zwitserland
 Solis (tractor), een tractormerk

 Personen
 Charito Solis (1935-1998), Filipijns acteur
 Felix Solis (1971), Amerikaans acteur
 Jose Solis (1940-2013), Filipijns militair en politicus
 Manuel Solís Palma (1917-2009), Panamees politicus
 Marco Antonio Solís (1959), Mexicaans zanger
 Mauricio Solís (1972), Costa Ricaans voetballer

 Fictief figuur
 Carlos Solis, personage uit Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives
 Gabrielle Solis, personage uit Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives

 Overig
 Splendor Solis, alchemistisch manuscript